Fougerolles (Indre)
 Fougerolles (Haute-Saône)
 Fougerolles-du-Plessis